Challenge Cup 2014/15 steht für:

 Challenge Cup 2014/15 (Frauen), die Volleyball-Saison 2014/15 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2014/15 (Männer), die Volleyball-Saison 2014/15 des Challenge Cups der Männer